Ludvík I. (italsky: Ludovico I. nebo Lodovico I., 24. únor 1413 – 29. leden 1465) byl vévoda Savojska od roku 1440 do své smrti v roce 1465.

Život 
Narodil se v Ženevě jako syn Amadea VIII. Savojského a Marie Burgundské, byl prvním držitelem titulu princ z Piedmontu. 1. listopadu 1433 (nebo 12. února 1434) se v Chambéry oženil s princeznou Annou Kyperskou, dědičkou Kyperského království a zaniklého Jeruzalémského království. Rodina žila na hradě Allaman ve Vaud, ve Švýcarsku a jako hrabě de Vaud se pokusil dobýt Milánské vévodství, ale neuspěl.

V roce 1453 obdržel od Markéty de Charny Turínské plátno. To pak měli Savojští v držení až do roku 1946, do zániku Italského království. Turínské plátno bylo v roce 1983 odkázáno Svatému stolci. Ludvík zemřel v roce 1465 v Lyonu při návratu z Francie.

Potomci 
 Amadeus IX. Savojský (1. únor 1435 – 30. březen 1472), vévoda savojský
 Ludvík Kyperský (5. červen 1436 – 12. červenec 1482), hrabě ze Ženevy, král Kypru
 Marie (březen 1437 – 1. prosinec 1437).
 Jan (1437–1440).
 Markéta (duben 1439 – 9. březen 1485) ∞
 1/ 1458 Jan IV., markýz z Montferratu
 2/ 1466 Petr II. Lucemburský, hrabě ze St. Pol, z Brienne, de Ligny, Marle, a Soissons
 Petr (2. únor 1440 – 21. říjen 1458), arcibiskup z Tarentasie.
 Janus (8. listopad 1440 – 22. prosinec 1491), hrabě z Faucigny a Ženevy ∞ Helena Lucemburská, dcera Ludvíka Lucemburského, hraběte ze St. Pol, a Johany z Marle, hraběnky z Marle a Soissons
 Šarlota (16. listopad 1441 – 1. prosinec 1483) ∞ francouzský král Ludvík XI. Francouzský
 Aimon (2. listopad 1442 – 30. březen 1443)
 Jakub (29. listopad 1444 – 1. červen 1445)
 Anežka (říjen 1445 – 16. březen 1509) ∞ František Orleánský, vévodaz Longueville
 Jan Ludvík (26. únor 1447 – 4. červenec 1482), biskup ze Ženevy
 Marie (20. březen 1448 – 13. září 1475) ∞ Ludvík Lucemburský, , hrabě ze St. Pol, Brienne, de Ligny, a Conversana, kontábl Francie
 Bona (12. srpen 1449 – 17. listopad 1503) ∞ Galeazzo Maria Sforza, vévoda z Milána
 Jakub (12. listopad 1450 – 30. leden 1486), hrabě z Romontu, pán z Vaud
 Anna (září 1452 – 1. říjen 1452)
 František (19. srpen 1454 – 6. říjen 1490), arcibiskup z Auch a biskup ze Ženevy
 Jana (zemřela po narození v roce 1455)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1413
Savojští vévodové
Úmrtí v roce 1465
Hrabata ze Ženevy
Savojští princové
Savojští
Muži
Narození v Ženevě
Pohřbení v Ženevě